Статья содержит полную информацию по дискографии советской и российской певицы Аллы Пугачёвой, которая состоит из:

 18 официальных и 5 дополнительных синглов,
 19 студийных альбомов (18 только с новым материалом и 1 Greatest Hits),
 9 иностранных альбомов,
 2 концертных (live) альбома и 9 официальных компиляций.

Также певицей было выпущено несколько видеокассет, биографий и 1 фотоальбом.

Принципы систематики и номенклатуры

Сольные релизы

Студийные альбомы

Оригинальные номерные

Переиздания и зарубежные издания

Синглы и миньоны

Компиляции 

 Прочие компиляции
 1999 — Избранное (на оф. сайте значится «сборником») (2 CD, Россия) — 12-й «сборник»
 2000 — Лучшие песни (CD, Россия) — 14-й «сборник»
 2000 — Золотые песни (CD, Россия) — 15-й «сборник»
 2001 — Лучшее (CD, Россия) — 16-й «сборник»
 2001 — Grand-2001 (CD, Россия) — 17-й «сборник»
 2001 — Алла в Рождественских встречах XX века (3 CD, Россия) — 18-й «сборник»
 2002 — Птица певчая. Любимые песни (CD, Россия) — 19-й «сборник»
 2003 — Песни Александра Зацепина исполняет Алла Пугачёва (CD, Россия) — 20-й «сборник»
 2007 — «Радио Алла»-2007 (CD, Россия) — 21-й «сборник»
 2008 — «Радио Алла»-2008 (CD, Россия) — 22-й «сборник»
 2008 — Grand-2008 (CD, Россия) — 23-й «сборник»
 2009 — Песни Игоря Николаева (CD, Россия) — 24-й «сборник»
 2009 — «Радио Алла»-2009 (CD, Россия) — 25-й «сборник»
 2013 — Алла Пугачева поет песни Юрия Чернавского (LP, Мирумир) — 26-й «сборник»
 1996 — Коллекция (13 CD) (box set)
 1997 — Коллекция (13 CD) (digipack)
 «Рождественские встречи Аллы Пугачевой» (3 CD)
 1998 — Коллекция (13 CD) (переиздание)
 2000 — Mp3 Collection (2 CD)
 2001 — Алла в «Рождественских встречах» XX века (3 CD)
 2002 — Алла 2002 (Израиль)
 2002 — Ностальгия (Израиль)
 2007 — Mp3-коллекция (2 CD)
 2008 — Коллекция (10 CD) (переиздание)

Инструментальные альбомы

Совместные релизы

Сборные релизы

Другие издания 
 1985 — Стадион (LP, Мелодия, СССР) — рок-опера Александра Градского с участием Аллы Пугачёвой
 1996 — Коллекция (13 CD) — коллекция 211 песен периода 1965—1994 гг.
 1996 — Стадион (СD, Россия) — рок-опера Александа Градского с участием Аллы Пугачёвой (издание на CD)
 1999 — Избранное-бокс — подарочное издание, содержащее 1 VHS, 2 аудиокассеты и 2 CD-диска с записью концерта
 1997 — Сюрприз от Аллы Пугачёвой (2 CD и 2 VCD) — сборник песен Аллы Пугачёвой в исполнении звезд российской эстрады
 2000 — Mp3-Коллекция (2 CD, Россия) — 14 альбомов (225 песен) Аллы Пугачёвой в формате MP3
 2003 — За двумя зайцами (CD, Mama Music, Россия) — саундтрек к одноименному мюзиклу
 2008 — Коллекция (10 CD, Россия) — значительно сокращенное переиздание Коллекции 1996 г.
 2008 — Mp3-Коллекция (2 CD, Россия) — MP3 версия переизданной коллекции 2008 г.
 2009 — Алла. В. Пресняков-ст и И. Резник (CD, Никитин, Россия) — мелодии песен Аллы Пугачёвой, исполненные Владимиром Пресняковым-старшим; между песнями — стихи Ильи Резника, посвященные Алле Пугачёвой
 2010 — Песни для Аллы (CD, Россия) — сборник песен Аллы Пугачёвой в исполнении рок-звезд российской и украинской эстрады

Коллекция (13 CD) 

 По острым иглам яркого огня. Коллекция (CD 1)
 Арлекино (Э. Димитров — русский текст Б. Баркас)
 Всё могут короли (Б. Рычков — Л. Дербенёв)
 Песенка про меня (А. Зацепин — Л. Дербенёв)
 Посидим, поокаем (В. Муромцев — И. Резник)
 Звёздное лето (А. Пугачёва — И. Резник)
 Песенка первоклассника (Э. Ханок — И. Шаферан)
 Волшебник-недоучка (А. Зацепин — Л. Дербенёв)
 Айсберг (И. Николаев — Л. Козлова)
 Паромщик (И. Николаев — Н. Зиновьев)
 Маэстро (Р. Паулс — И. Резник)
 Старинные часы (Р. Паулс — И. Резник)
 Без меня (Р. Паулс — И. Резник)
 Миллион алых роз (Р. Паулс — А. Вознесенский)
 Делу время (Р. Паулс — И. Резник)
 Не отрекаются, любя (М. Минков — В. Тушнова)
 Женщина, которая поёт (А. Пугачёва, Л. Гарин — К. Кулиев)
 Ленинград (А. Пугачёва — О. Мандельштам)
 Музыкант (А. Пугачёва — О. Мандельштам)

 Ах, как хочется жить! Коллекция (CD 2) (1996)
 Очень хорошо (А. Мажуков — Д. Усманов)
 Ты возьми меня с собой (Э. Ханок — И. Резник)
 Этот мир (А. Зацепин — Л. Дербенев)
 Если долго мучиться (А. Зацепин — Л. Дербенев)
 Ясные светлые глаза (Р. Мануков — В. Лазарев)
 Окраина (А. Пугачева — И. Резник)
 Возвращение (Р. Паулс — И. Резник)
 Три желания (А. Пугачева — Д. Костюрин)
 Поднимись над суетой (А. Пугачева — И. Резник)
 Поздно (А. Пугачева — И. Резник)
 Вот так случилось, мама (А. Пугачева — О. Милявский)
 Папа купил автомобиль (А. Пугачева — О. Милявский)
 Ах, как хочется жить (А. Пугачева — Д. Костюрин)
 Куда уходит детство (А. Зацепин — Л. Дербенев)
 Жди и помни меня (А. Пугачева — И. Резник)
 Ностальгия в Риме (А. Пугачева — Л. Фадеев)
 Эти летние дожди (М. Минков — С. Кирсанов)
 Когда я уйду (А. Пугачева — И. Резник)

 И в этом вся моя печаль. Коллекция (CD 3) (1996)
 Усталость Алла Пугачева — Алла Пугачева, Илья Резник
 Дежурный ангел Алла Пугачева — Илья Резник
 Лестница Алла Пугачева — Илья Резник
 Я больше не ревную Алла Пугачева — Иосип Мандельштам
 Как тревожен этот путь Алла Пугачева — Илья Резник
 Люди, люди Алла Пугачева — Илья Резник
 Сонет Шекспира Борис Горбонос — В. Шекспир, пер. С. Я. Маршак
 Приезжай Борис Горбонос — Борис Горбонос
 Прости, поверь
 Годы мои
 Осень
 Держи меня, соломинка Алла Пугачева — Владимир Шлионский
 Беда Владимир Высоцкий — Владимир Высоцкий
 И в этом вся моя вина
 Скупимся на любовь

 Только в кино. Коллекция (CD 4) (1996)
 Мне судьба такая выпала
 Пришла и говорю
 Только в кино
 Канатоходка
 Святая ложь
 Терема
 Самолеты улетают
 Иван Иваныч
 Гонка
 Мне нравится (М. Таривердиев — М. Цветаева)
 По улице моей (М. Таривердиев — Б. Ахмадулина)
 На Тихорецкую (М. Таривердиев — М. Львовский)
 У зеркала (М. Таривердиев — М. Цветаева)
 Про эстраду
 О любви не говори
 Ты не стал судьбой
 Да
 Любовью за любовь
 Не обещай

 Это завтра, а сегодня… Коллекция (CD 5) (1996)
 Белая панама
 Кафе танцующих огней
 Брось сигарету
 Найти меня
 Не оставляй меня одну
 Если я делаю тебе хорошо
 Ты не мужчина
 Знак Зодиака Тигр
 Алло
 Сто друзей
 Первый шаг
 Я тебя поцеловала
 Мимоходом
 Ням-ням
 Моя судьба
 Снежный мальчик

 Билет на вчерашний спектакль. Коллекция (CD 6) (1996)
 Две звезды
 Надо же
 Я приглашаю вас на праздник
 Этот парень с гитарой
 Признание
 Моя соперница — гитара
 С тобой и без тебя
 Птица певчая
 Белые цветы
 Сбереги тебя судьба
 Я ждала вас так долго
 Когда меня ты позовешь
 Чао
 Желаю счастья в личной жизни
 Близкие люди

 Встречи в пути. Коллекция (CD 7)
 Незваный гость (дуэт с С. Челобановым) (музыка и слова — И. Николаев)
 Анна Каренина (А. Пугачёва — И. Николаев)
 Между летом и зимой (Между небом и землёй) (А. Пугачёва — Б. Вахнюк)
 Кристиан (В. Окороков — А. Шаганов)
 Бог с тобой (А. Пугачёва — И. Николаев)
 Спасибо (А. Пугачёва — Б. Вахнюк)
 Встреча в пути (А. Иванов — Д. Рубин)
 Придумай что-нибудь (музыка и слова — В. Зуйков)
 Молодой человек, пригласите танцевать (А. Иванов — Д. Рубин)
 Фотограф (А. Пугачёва — И. Резник)
 Полнолуние (А. Пугачёва — И. Резник)
 Сыграем в любовь (дуэт с С. Челобановым) (А. Барыкин — В. Маликов)
 Беглец (музыка и слова — И. Николаев)
 Озеро Надежды (музыка и слова — И. Николаев)
 Голубь сизокрылый (А. Морозов — С. Романов)
 Три счастливых дня (А. Пугачёва — И. Резник)

 На дороге ожиданий. Коллекция (CD 8) (1996)
 Балет
 Стеклянные цветы
 Любимчик Пашка
 Балалайка
 Коралловые бусы
 Бумажный змей
 Телефонная книжка
 Примета
 Улетай, туча
 Ты на свете есть
 А знаешь, всё ещё будет
 Отражение в воде
 Белая дверь
 Сирена
 На дороге ожидания
 Владивосток

 Размышления у камина. Коллекция (CD 9) (1996)
 Крысолов
 Расскажите, птицы
 Королева
 Пропади ты пропадом, милый
 Уважаемый автор
 Сто часов счастья
 Старый друг
 Свирель
 Осенний поцелуй
 Реквием
 Рождественский бал
 Россия
 В родном краю

 Это было однажды. Коллекция (CD 10) (1996)
 Что было однажды
 Бубен шамана
 Не забывай, Земля глядит на нас
 Если звезды молчат
 Мы не любим друг друга
 Любовь одна виновата
 Полно вокруг мудрецов
 Друг друга мы нашли
 Верю в тебя
 И кто виноват
 Найди себе друга
 До свиданья, лето
 Робинзон

 Барышня с крестьянской заставы. Коллекция (CD 11) (1996)
 Робот
 Не спорь со мной
 Как бы мне влюбиться
 Дрозды
 По грибы
 Иду из кино
 Белочка
 Все мы делим пополам
 Хороший ты парень, Наташка
 Что не сможет сделать атом
 Почему
 Зачем
 Такая короткая долгая жизнь
 Романс
 Уехал рыцарь мой
 Про любовь
 22+28
 Эй, мушкетеры
 Посреди зимы
 Ты снишься мне
 Все силы даже прилагая
 Солдатка
 Куда уехал цирк
 Чудаки

 Алла Пугачёва в Стокгольме. Коллекция (CD 12) (1985)
 Every Night And Every Day (1. Днем и ночью.)
 Through The Eyes Of A Child (2. Глазами ребёнка.)
 Love Can Hurt (3. Любовь причиняет страдания.)
 Cool Operator (4. Бесчувственная телефонистка.)
 What Was I Looking For (5. Все время ты был рядом.)
 Sacred Lie (6. Святая ложь.)
 Song-Bird (7. Певчая птичка.)
 Lousy Party (8. Неудачная вечеринка.)
 Captain (9. Капитан.)
 Such A Miracle (10. Такое чудо.)

 Песни на бис. Коллекция (CD 13)
 Так дурно жить (А. Пугачёва — Б. Ахмадуллина)
 Что вы, плакать? Никогда! (музыка и слова — А. Пугачёва)
 Всё хорошо (А. Пугачёва — И. Резник)
 Когда я буду бабушкой (А. Пугачёва — М. Цветаева)
 Уходя — уходи (А. Пугачёва — И. Резник)
 Цыганский хор (В. Шаинский — И. Резник)
 Старый дом (А. Пугачёва — И. Резник)
 Кошки (музыка и слова — А. Пугачёва)
 XX век (И. Николаев — И. Резник)
 Бокал (Танго) (музыка и слова — В. Высоцкий)
 Ничего я не хочу (музыка и слова — А. Пугачёва)
 В землянке (К. Листов — А. Сурков)
 Караваны птиц (Г. Жуковский — А. Фатьянов)
 Радуйся (Р. Паулс — И. Резник)
 Песня на бис (Р. Паулс — А. Вознесенский)
 Заключительная песенка (В. Шаинский — М. Пляцковский)

Фирменные компиляции 
 Верю в тебя (Мелодия, 1992), 1-я компиляция
 Алла Пугачёва. Алла (C.D.L.T.D., 1993, переиздание альбома «Алла»), 2-я компиляция
 Алла Пугачёва (Solo Florentin music, 1994), 3-я компиляция
 Путь звезды. Песни на стихи Л. Дербенёва (1994), 4-я компиляция
 Две звезды (1997), сплит с В. Кузьминым (5-я компиляция)
 Лучшие песни (АБП, 2000, СD), 6-я компиляция
 Алла в Рождественских встречах (АБП, 2001, 3 CD), 7-я компиляция
 Спасибо, любовь (новые и неизданные песни) (АБП, 2007), 8-я компиляция — пиратский диск
 В подарок от «Радио Алла» (АБП, 2009), 9-я компиляция

Видеография 
 1983 — Женщина, которая поет (VHS, СССР) — первое издание художественного фильма
 1987 — Встречи с Аллой Пугачёвой (VHS, СССР) — первое издание телевизионной программы на территории СССР
 1992 — Любовью за любовь (VHS, Россия) — первое издание художественного фильма
 1995 — Не делайте мне больно, господа (VHS, Россия) — видеоверсия 13-го номерного альбома певицы
 1997 — Сезон чудес (VHS, Россия) — первое издание художественного фильма
 1997 — Сюрприз от Аллы Пугачёвой (2 VHS, Россия)
 1997 — Рождественские встречи Аллы Пугачёвой (2 VHS, Россия)
 1999 — Избранное (DVD, VHS, фирма Алла, Россия)
 2001 — Рождественские встречи Аллы Пугачёвой в гостях у Метро (DVD, VHS, фирма Алла, Россия)
 2001 — Пришла и говорю (VHS, Россия) — первое издание художественного фильма
 2001 — Рождественские встречи Аллы Пугачёвой 2000 (DVD, VHS, фирма Алла, Россия)
 2001 — The best video (DVD, VHS, фирма Алла, Россия)
 2001 — Как покорить любимую (DVD, VHS, Россия) — специальный выпуск программы «Я сама» о любви Аллы Пугачёвой и Филиппа Киркорова
 2001 — Рождественские встречи Аллы Пугачёвой 2002 (DVD, VHS, фирма Алла, Россия)
 2001 — Алла в Рождественских встречах XX века (VHS, фирма Алла, Россия)
 2002 — Вспоминая Рождество (4 VHS, Россия)
 2003 — За двумя зайцами (VHS, Украина)
 2006 — Пришла и говорю (DVD, Россия) — первое издание художественного фильма на DVD
 2006 — Сезон чудес (DVD, Россия) — первое издание художественного фильма на DVD
 2006 — Встречи с Аллой Пугачёвой (DVD, Россия) — первое издание телевизионной программы на DVD
 2008 — За двумя зайцами (DVD, Украина) — переиздание на DVD
 2006 — Женщина, которая поёт (DVD, Мастер Тэйп Интернейшнл, Россия) — первое издание художественного фильма на DVD
 2008 — Растительная жизнь (DVD, НТВ, Россия) — «Растительная жизнь» на даче Пугачёвой (2 выпуска)
 2010 — Щелкунчик и крысиный король (DVD, Россия) — Алла Пугачёва озвучивает Королеву Крыс и Гувернантку

Другие фирменные издания 
 Женщина, которая… (1983, видеокассета)
 Не делайте мне больно, господа (Союз, 1995, видеокассета)
 Избранное (АБП, 1997, видеокассета)
 Видеоклипы (Союз, 2001, видеокассета)
 Аллa (альбом-песенник)
 Алла Art (2009, подарочный фотоальбом)

См. также 
 Список песен Аллы Пугачёвой

Примечания 

Алла Пугачёва
Пугачёва